

Muziek 
 Fair game (Crosby, Stills & Nash) (1977), een lied van Crosby, Stills & Nash
 Fair game (The Long Ryders) (1984), een lied van The Long Ryders

Film en televisie 
 Fair Game (1958), een Britse televisieserie
 Fair Game (1986), een Australische actiefilm met Cassandra Delaney
 Fair Game (1994), een Britse televisiefilm met Simone Bendix
 Fair Game (1995), een Amerikaanse actiefilm met Cindy Crawford en William Baldwin
 Fair Game (2005), een Afrikaans-Amerikaanse romantische comedyfilm met Gina Torres and Kellita Smith
 Fair Game (2010), een Amerikaanse dramafilm uit 2010 van Doug Liman